DARES, Dutch Amateur Radio Emergency Service
 Dares (geslacht), geslacht van Phasmatodea (wandelende takken)